VEB, a Venezuelai bolívar rövidítése;
VEB, Volkseigener Betrieb, magyarul: a nép tulajdonában álló vállalat, a keletnémet, állami tulajdonú vállalatok jelölése;
VEB Automobilwerk Eisenach, a Wartburg gyártója;
VEB Sachsenring, a Trabant gyártója.